Hornsby heißen in der Geografie

 ein Stadtteil von Sydney, Australien, Hornsby (New South Wales)
 ein Verwaltungsgebiet im Norden Sydneys, Hornsby Shire
 Hornsby (Tennessee)
 Hornsby Bend (Texas)
 Hornsby (Mondkrater), benannt nach Thomas Hornsby
 Mount Hornsby, Berg im Grahamland, Antarktika

Hornsby ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Hornsby (* 1954), US-amerikanischer Musiker
 David Hornsby (* 1975), amerikanischer Schauspieler
 Jennifer Hornsby (* 1951), britische Philosophin
 Nick Hornsby (* 1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Patricia Hornsby-Smith, Baroness Hornsby-Smith (1914–1985), britische Politikerin
 Rogers Hornsby (1896–1963), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager
 Russell Hornsby (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas Hornsby (1733–1810), britischer Astronom

Hornsby ist Bestandteil des Namens der folgenden Unternehmen:
 Richard Hornsby & Sons, ehemaliges britisches Unternehmen (Motoren und Schwerindustrie)
 Ruston & Hornsby, ehemaliges britisches Unternehmen (Motoren, Lokomotiven, Schwerindustrie, Automobile)